René Madec peut faire référence à : 
 René Madec (1736-1784), marin et aventurier breton ;
 René Madec, pseudonyme de l'écrivain Jean Merrien (1905-1972), utilisé pour des romans policiers.